Macumba, le lieu où les esclaves noirs célébraient leurs rites.

Musique 
 Macumba est un single de Titanic sorti en 1973.
 Macumba est un single de Marboo sorti en 1977.
 Macumba est un single de Julien Clerc sorti en 1979.
 Macumba est un single de Jean-Pierre Mader sorti en 1985.
 Macumba est un single de Matt Bianco sorti en 1991.
 Macumba est une chanson d'Angélique Kidjo sortie en 2004.
 Macumba est une chanson de Radiola.
 Macumba est une chaîne de discothèques liées à l'entrepreneur Roger Crochet.

Cinéma 
 Macumba est un film germano-américano-brésilien réalisé par  sorti en 1958.